Павел Юрьевич Кирьянов (29 марта 1991 года, Люберцы, Московская область, СССР) — российский футболист, нападающий.

Биография 

В юношеские годы находился в системах "Динамо" и "Сатурна". В 2010 году Кирьянов входил в заявку самарских "Крыльев Советов", но он не проходил даже в молодёжный состав клуба. Вскоре форвард покинул команду.

В 2011 году футболист провёл пять матчей в латвийской Высшей лиги за "Юрмалу-VV". В России на профессиональном уровне нападающий выступал за столичную "Нику" и ФК "Питер". Затем Кирьянов долгое время играл за любительскую команду ФК "Люберцы".

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Ника» Москва
Игроки ФК «Даугава» Рига (2003)
Игроки ФК «Питер»